Jméno a příjmení Jakub Skála nosí nebo nosilo více osob:

 Jakub Skála (* 1978) – český basketbalista
 Jakub Skála (cyklokrosař) (* 1993) – český cyklokrosař
 Jakub Skála (lékař) (1871–1951) – český lékař